Blankenberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Blankenberg, Mecklenburg-Vorpommern – kommun i Tyskland, Mecklenburg-Vorpommern,
 Blankenberg, Rosenthal am Rennsteig – ort och tidigare kommun, Rosenthal am Rennsteig, Thüringen, 
 Blankenberg, Hennef –  en tidigare stad i Hennef